Конахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конахер, Рой (1916—1984) — бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Конахер, Чарли (1909—1967) — канадский хоккеист, нападающий.
 См. также 
 Премия Лионеля Конахера — ежегодная награда, вручаемая лучшему спортсмену года в Канаде среди мужчин. 
 Чарли Конахер Трофи — приз, вручавшийся игрокам НХЛ, проявившим себя в общественной и благотворительной деятельности.